Jméno a příjmení Samuel Jones nebo Sam Jones nosí více osobností:

 Sam Jones (hudebník) (1924–1981) – americký jazzový hudebník
 Samuel Jones (skladatel) (* 1935) – americký hudební skladatel
 Sam J. Jones (* 1954) – americký herec
 Sam Jones III (* 1983) – americký herec
 Sam H. Jones (1897–1978) – americký politik
 Sam Jones (basketbalista) (1933–2021) – americký basketbalista
 Sam Jones (baseballista) (1925–1971) – americký baseballista
 Samuel Jones (atlet) (1880–1954) – americký atlet